Mitimae hace referencia a:
 los mitimaes, poblaciones del imperio inca trasladadas a regiones distantes para cumplir diversas clases de tareas;
 el grupo folclórico peruano Mitimaes.